Republic steht für:

 Szene (Veranstaltungsort), ehemals Republic, in Salzburg
 Republic (Großbritannien), monarchiekritische Organisation in Großbritannien

Schiffe:
 Republic (Schiff, 1853), 1865 gesunkenes US-amerikanisches Dampfschiff
 Republic (Schiff, 1872), Dampfschiff der White Star Line
 Republic (Schiff, 1903), 1909 gesunkenes britisches Dampfschiff
 Great Republic, 1872 gesunkener US-amerikanischer Klipper

Unternehmen:
 Republic Airline, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Republic Airlines (1979–1986), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Republic Aviation Company, ehemaliger US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Republic Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Republic Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Republic Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Republic Motor Company Holding, ehemaliger US-amerikanischer Automobilkonzern (zu General Motors)
 Republic Pictures, ehemalige US-amerikanische Filmgesellschaft
 Republic Records, US-amerikanisches Musiklabel

Republic ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Republic (Alabama)
 Republic (Iowa)
 Republic (Kansas)
 Republic (Kentucky)
 Republic (Michigan)
 Republic (Missouri)
 Republic (Ohio)
 Republic (Pennsylvania)
 Republic (Washington)
 Republic (West Virginia)

Siehe auch:
 La Repubblica, italienische Tageszeitung
 Republik